Аркадий Павлович Айдак (7 июня 1937 — 9 сентября 2012) — советский организатор сельскохозяйственного производства.

Заслуженный работник культуры РСФСР (1985), Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации (1997). Народный депутат СССР (1989—1991), был членом Комитета Верховного Совета СССР по аграрным вопросам и продовольствию. Почётный гражданин Чувашской Республики (2012).

Биография

Происхождение 
Родился 7 июня 1937 года в деревне Чербай Ядринского района Чувашской Республики. Отец Аркадия — Павел Филиппович — был арестован в 1937 году по обвинению в «контрреволюционной деятельности» и провёл шесть лет в тюрьме; был реабилитирован в 1956 году.

Профессиональная деятельность 
В 1961 году окончил Чувашский государственный педагогический институт, стал учителем русского и чувашского языка и литературы

С 20 марта 1964 — председатель колхоза «Ленинская искра» Ядринского района (деревня Верхние Ачаки), который стал всесоюзно известен благодаря экологосообразному ведению сельского хозяйства. Здесь отказались от пестицидов и стали создавать энтомологические заказники. В начале 1990-х годов министерство экологии России наделило колхоз статусом своего базового опытно-показательного хозяйства по охране окружающей среды и рациональному природопользованию.

 «Все это и многое другое, что изложено А. П. Айдаком, дают нам полное основание сказать, что под его руководством внедряется в сельскохозяйственное производство научно обоснованная природоохранная система. Коллегия Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации одобрила опыт работы колхоза „Ленинская искра“ и направила соответствующие материалы в территориальные природоохранные органы для изучения и широкого распространения. Приказом Минприроды России (март 1993 г.) колхозу „Ленинская искра“ придан статус базового опытно-показательного хозяйства по охране окружающей среды и рациональному природопользованию Минприроды России.»  — Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации В. И. Данилов-Данильян. 

В 1985 — удостоен почётного звания Заслуженный работник культуры Российской Федерации

С 1989 — Народный депутат СССР от Ядринского национально-территориального избирательного округа № 689 Чувашской АССР. Во время Августовского путча поддержал Бориса Ельцина. Впоследствии Айдак разочаровался в ельцинской политике.

В 1990-е Айдак был деятелем чувашского националистического движения, сторонником провозглашения чувашского языка единственным государственным языком Чувашской Республики и поборником возрождения чувашского язычества.

В 1997 — удостоен почётного звания Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации

В 2007 — удостоен Ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой»

«Его уникальный опыт в нашей стране никто не смог повторить, потому что неповторим сам Айдак — самобытный, интересный, творческий человек-легенда». Николай Фёдоров.

В 2007 — после 44 лет руководства колхозом, стал его Почётным председателем

На президентских выборах 2012 года Айдак выступал в поддержку Владимира Путина.

Почётный гражданин Чувашской Республики (2012) и Ядринского района Чувашии, председатель колхоза «Ленинская Искра».

Умер 9 сентября 2012 года в Чебоксарах.

Звания и награды 
 Заслуженный работник культуры РСФСР (1985)
 Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации (1997)
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Почёта (1997)
 Медаль «100 лет со дня рождения Ленина»
 Орден «За заслуги перед Чувашской Республикой»
 Почётный гражданин Чувашской Республики (2012)
 Академик Чувашской национальной академии науки и культуры (1994)
 Золотая медаль ВДНХ СССР
 Почётный землеустроитель РФ
 Заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1979)
 Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики (1994)
 Почетный профессор Российской академии менеджмента и агробизнеса
 Доцент Чувашского института повышения квалификации специалистов АПК
 Член-корреспондент и почетный профессор Академии кадровой политики Министерства сельского хозяйства РФ
 Почетный гражданин Ядринского района Чувашской Республики

Примечания

Литература 
 Айдак А. П. И взойдут семена. — Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 1993. — 54 с.
 "Аркадий Айдак: романтик, пассионарий, созидатель", Чебоксары, 2021. Алексей Леонтьев: Из печати вышла книга «Аркадий Айдак: романтик, пассионарий, созидатель»

Ссылки 
 70 лет со дня рождения Аркадия Айдака
 Тесные узы природы
 
 Аркадий Павлович Айдак. И взойдут семена. Предисловие. — www.forest.ru
 www.biografija.ru
 Алексей Леонтьев: Айдака асӑнар..
 

Выпускники Чувашского государственного педагогического университета
Делегаты XIX конференции КПСС